Ben Nijboer (1915–1999), Nederlands theoretisch natuurkundige
Lambert Willem Nijboer (1901–1980), civiel ingenieur, gespecialiseerd in asfalttechnologie
Gerard Nijboer (1955), Nederlands marathonloper
Jan Nijboer (auteur) (1959), Nederlands auteur en hondentrainer
Erik Nijboer (1962), Nederlands voetballer
Erwin Nijboer (1964), Nederlands wielrenner
Friso Nijboer (1965), Nederlands schaakgrootmeester
Jan Nijboer (schaatser) (1976), Nederlands schaatser
Henk Nijboer (1983), Nederlands politicus
Yara Nijboer (1992), Nederlands handbalster